Gessel steht für:

 Gessel, Ortsteil der Stadt Syke, Landkreis Diepholz, Niedersachsen

Gessel ist der Familienname folgender Personen:

 Leonhard Gessel (um 1400–1465), deutscher Jurist, Geistlicher, Generalvikar und Domdekan im Bistum Augsburg
 Theodor Gessel (1898–1993), deutscher Kommunalpolitiker und Unternehmer
 Wilhelm Gessel (1933–2006), deutscher Patrologe